Вунибальд Камм (; ,  — , ) — швейцарский инженер-автомобилестроитель, специалист в области аэродинамики. Наиболее известен своими передовыми работами по снижению турбулентности потока воздуха вокруг автомобиля на высоких скоростях. Его именем названа круговая диаграмма боковых и продольных сил, действующих на шину в каждый определенный момент времени — круг Камма и популярный в XXI веке тип завершения автомобильного кузова «хвост Камма».

Примечания 

Автомобильные дизайнеры
Инженеры Швейцарии